Il museo navale raccoglie oggetti e reperti che hanno a che fare con la navigazione.

Italia 
 Museo navale – Albenga
 Museo navale – Caravaggio
 Museo navale – Imperia
 Museo navale – Milano
 Museo navale – La Spezia
 Museo navale – Pegli, quartiere di Genova
 Museo storico navale – Venezia
 Piccolo museo navale – Laives

Russia 
Museo navale militare centrale di San Pietroburgo

Turchia 
Museo navale – Istanbul

Ucraina 
Museo navale – Mykolaïv